Ciudad de Nutrias peut désigner :

Toponymes

Ciudad de Nutrias : capitale de la paroisse civile de Ciudad de Nutrias et chef-lieu de la municipalité de Sosa dans l'État de Barinas ;
 Ciudad de Nutrias : l'une des cinq paroisses civiles de la  municipalité de Sosa dans l'État de Barinas.

Homonymie de toponyme